Une ommegang était à l'origine une procession dans les Pays-Bas méridionaux. Le mot ommegang signifie à l'origine « aller autour » et correspond au latin circumambulatio ou amburbium, en français tour ; il était expression de la vénération des saints.

Progressivement, certaines de ces processions prirent un caractère séculier. Entre-temps, le mot a commencé à désigner certains cortèges et défilés liés à des festivités, en particulier à des fêtes foraines.

Exemples 
 Ommegang de Bruxelles Procession de ND des Victoires
 Ommegang de Malines
 Ommegang de Termonde (Cortège du Cheval Bayard)
 Ommegang de la Virga Jessé à Hasselt
 Ommegang de Lede
 Tour de Saint Barthélemy à Bousval
 Tour de Sainte-Gertrude à Nivelles

Voir aussi 
 L'Ommegang est le nom qui a été donné à une opération de la coopération militaire belge avec la  Brigade mécanisée sur Stanleyville en 1964 dans l'ex-Congo belge. C'est le colonel belge Vandewalle qui est à l'origine de cette appellation. La colonne qu'il dirigeait était composée de forces variées tant du point de vue technique que par leurs origines nationales (mercenaires, troupes régulières, instructeurs belges). Il dit alors « J'ai l'impression de commander l'Ommegang. »
Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, tours processionnels de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Procession religieuse#Belgique

Notes 

Fête en Belgique

en:Ommegang
nl:Ommegang